Абуль-Фадль, Абульфаз, Абульфад (;  — Абульфаз от араб.ابوالفضل — превосходный):

 Абуль-Фадль — мусульманское мужское имя, восходящее к кунье Аббаса ибн Али, сына имама Али ибн Абу Талиба. Имя Абульфаз распространено в Азербайджане и Иране, является однокоренным с именами Фазиль, Фазлулла, Муфаддал.
 Абуль-Фадль Аббас ибн Абд аль-Мутталиб (566—653) — дядя пророка Мухаммада, предпоследний из многочисленных сыновей Абд аль-Мутталиба.
 Абуль-Фадль ас-Суюти (1445—1505) — исламский богослов, один из самых наиболее плодовитых авторов мамлюксой литературы.
 Абуль-Фадль Ахмад аль-Хамадани (969—1007) — яркий представитель арабской литературы и созданного им самим жанра — макамы (букв. «место стоянки»).
 Абуль-Фадль Аббас ибн Али (647—680) — один из шахидов Кербелы, сподвижников имама Хусейна, убитых в день Ашура.
 Абу-ль-Фадль Балами (ум. 940) — государственный деятель эпохи Саманидов.
 Абу-ль-Фадль Сахль ат-Тустари — караимский учёный и экзегет из знаменитой семьи Тустари.
 Абуль-Фадль Джафар аль-Мутаваккиль Алаллах (821—861) —— багдадский халиф из династии Аббасидов.
 Абуль-Фадль Мухаммад аль-Ансари (Ибн Манзур) (1232—1311) — мусульманский учёный, знаток фикха и арабского языка, автор двадцатитомного толкового словаря арабского языка «Лисан аль-араб» («язык арабов»).
 Абуль-Фадль аль-Мустаин (1390—1430) — каирский халиф из династии Аббасидов.
 Абу-ль-Фадль Байхаки (ок. 995—1077) — персидский историк, автор Та’рих-и Бейхаки, истории династии Газневидов.
 Абул-Фаз (Сарахс-баба) — мусульманский мистик. Мавзолей Абук-Фаза в Серахсе — одна из достопримечательностей Туркменистана.

 Абуль-Фадль (Абу аль-Фадл) — кунья, означающая «отец Фадля».
 Дауд Абу аль-Фадл (1161—1242) — караимский врач и автор медицинских сочинений из Каира.
 Абул-Фадаил (Абул-Фадл) — почётный арабский титул «Отец учёности»
 Мирза Абул-Фадл (1844—1914) — распространитель религии бахаи в Египте, Туркменистане и в США.

См. также 
 Фадль

Арабские имена